ou BOOT est un mot ou un acronyme anglais pouvant référer à :

Nom commun 
 , la séquence de démarrage d'un système informatique (ordinateur, mais aussi systèmes embarqués, set-top box, lecteurs "intelligents", ...), appelée amorce en français ;
 , également appelé partition d'amorçage en français : un répertoire des systèmes de fichiers Unix.
 des bottines ou des bottillons.

Acronyme 
 BOOT, acronyme anglais pour Build, Own, Operate, Transfer (construction, propriété, exploitation, transfert), qualifiant un type de projet pour lequel une autorité locale (l’État en général), souhaite confier à un opérateur privé le soin de développer des infrastructures, qu’il construira, dont il sera propriétaire et exploitant, généralement pour une durée fixe de l’ordre de 20/30 ans ; les revenus du transporteur sont déterminés par contrat à prix fixe sur longue période. Afin de sélectionner l’opérateur, l’autorité locale lance un appel d’offres et choisit le contractant en fonction d’un prix d'utilisation de l'infrastructure minimisé.

Musique 
 BOOT, un groupe de musique folk suédois.

Entreprise 
 , une enseigne de pharmacies et un groupe pharmaceutique britannique.

Patronyme 

Elise Boot (née en 1932), femme politique néerlandaise
Hilda Boot (1896 - 1976), danseuse de ballet anglaise

Homophone
 Bout, terme de marine pour désigner un cordage